Dunya est un mot arabe désignant la vie matérielle physique.

Dunya est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Ibn Abi al-Dunya, académicien musulman

Prénom
 (née en 1970), ministre maldivienne
Dunya Mikhail (née en 1965), poétesse irakienne-américaine

Information
, journal turc
, programme d'informations pakistanais
, journal quotidien pakistanais

Voir aussi

Homonymie de prénom